Het eindejaarstoernooi WTA Tour Championships van 2013 werd gespeeld van 22 tot en met 27 oktober 2013. Het tennistoernooi vond plaats in de Turkse stad Istanboel. Het was de 43e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen in de Sinan Erdem Dome.

Titelverdedigster Serena Williams wist haar titel te prolongeren – eerder dit jaar won ze negen toernooien. Dit vierde WTA-kampioenschap (na 2001, 2009 en 2012) is haar 57e enkelspeltitel. Haar opponent in de eindstrijd, Li Na, was de eerste Aziatische speelster die de finale van de WTA Tour Championships bereikte. Evenals in 2012 was Sara Errani de enige speelster die zowel aan het enkelspel- als aan het dubbelspeltoernooi deelnam.

In het dubbelspel ging de eer naar Hsieh Su-wei (Taiwan) en Peng Shuai (China). Eerder dit jaar wonnen zij dubbelspeltitels in Rome, op Wimbledon, in Cincinnati en in Guangzhou.

De WTA Tour Championships van 2013 trokken 69.983 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste speelsters 
Alle speelsters namen al eerder deel aan de WTA Tour Championships.

Prijzengeld en WTA-punten 
Noten:
 R1 = de opbrengst van de eerste ronde (groepswedstrijden).
 Een foutloos parcours levert de winnares $ 2.145.000 en 1500 punten op.

Halve finale en finale

Groepswedstrijden

Rode groep

Resultaten

Klassement

Witte groep

Resultaten

Klassement

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  WTA Championships Tournament Facts
  Match notes WTA

2013
Tour Championships
Tennis in Turkije
Sportevenement in Istanboel